E=MC2, E=MC² или E=mc² може да се отнася за:

 Във физиката това е изведено от Айнщайн уравнение, изразяващо еквивалентността на масата и енергията.
 E=MC² (албум на Марая Кери)